Le lycée Bonaparte peut désigner plusieurs établissements :
 Le lycée Bonaparte d'Autun, ancien collège des jésuites ;
 Le lycée Bonaparte de Toulon (83) ;
 Le lycée Condorcet du  de Paris qui porta le nom de Lycée impérial Bonaparte entre 1805 et 1814, puis de nouveau entre 1848 et 1870 ;
 Le lycée Bonaparte de Doha, au Qatar.

École secondaire